Шевченко Іван Іванович (історик)
 Шевченко Іван Іванович (поет)